Камбон може да се односи на:

 Камбон (Атлантска Лоара), насељено место у Француској, у департману Атлантска Лоара.
 Камбон (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн.

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Камбон“